Erotomanie steht für:

 krankhafte Steigerung des Sexualtriebs, siehe Hypersexualität
 Erotomanie (Liebeswahn), wahnhaft ausgeprägte Liebe zu einer meist unerreichbaren Person

Siehe auch